Radětice est un toponyme qui peut désigner :

Radětice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Radětice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud

Homonymie de localités en  Tchéquie